

Patronyme 

 Ann Horton (1894-1965), physicienne et universitaire britannique ;
 Bayard Taylor Horton (1895-1980), médecin américain, découvreur de la maladie du même nom ;
 Big Walter Horton (1918-1981), chanteur, harmoniciste de blues américain ;
 Chris Horton (1985-), joueur américain de football américain ;
 Chris Horton (1994-), joueur américain de basket-ball ;
 Daniel Horton (1984-), joueur américain de basket-ball ;
 Ed Horton (1967-), joueur américain de basket-ball ;
 Edward Everett Horton (1886-1970), acteur américain ;
 Edmund Horton (1895-1944), bobeur américain ;
 Helen Horton (1923-2007), actrice américaine ;
 Jerry Horton (1975-), guitariste du groupe de post-hardcore Papa Roach ;
 Joanna Horton, une actrice anglaise ;
 John Philip Horton (1951-), ancien joueur de rugby à XV anglais ;
 Johnny Horton (1925-1960), chanteur et guitariste américain de musique country ;
 Jonathan Horton (1985-), gymnaste américain ;
 Lester Horton (1906-1953), danseur, chorégraphe et pédagogue américain ;
 Louisa Horton (1924-2008), actrice américaine ;
 Mack Horton (1996-), nageur australien ;
 Nathan Horton (1985-), joueur de hockey sur glace professionnel ;
 Nigel Edgar Horton (1948-), ancien joueur de rugby à XV ;
 Randy Horton, (1945- ), joueur de football, de cricket, et homme politique des Bermudes ;
 Richard Horton (-), rédacteur en chef du Lancet ;
 Rima Horton (1947), universitaire et personnalité politique britannique ;
 Russell Horton (1941-), acteur américain ;
 Tim Horton (1930-1974), joueur de hockey sur glace canadien et fondateur de la chaîne de restaurants Tim Hortons ;
 Tobyn Horton (1986-), coureur cycliste britannique ;
 William Samuel Horton (1865-1936), peintre et illustrateur américain ;
 William Thomas Horton (1864-1919), artiste britannique.

Prénoms

Affections 
 Maladie de Horton (ou artérite giganto-cellulaire), une maladie inflammatoire des vaisseaux

Toponyme 

 Horton, canton de l'Ontario ;
 Horton, un fleuve qui se jette dans le golfe d'Amundsen ;

 Horton en Alabama ;
 Horton au Kansas ;

 Horton (Berkshire) ;
 Horton (Buckinghamshire) ;
 Horton-cum-Peel (Cheshire) ;
 Horton (Dorset) ;
 Horton (Gloucestershire) ;
 Horton (Lancashire) ;
 Horton (Northamptonshire) ;
 Horton (Shropshire) ;
 Horton (Somerset) ;
 Horton (Staffordshire) ;
 Horton (Surrey) ;
 Horton in Ribblesdale (Yorkshire du Nord)

Horton l'éléphant 
 Horton est un éléphant, personnage des livres Horton Hatches the Egg et Horton Hears a Who!, par le Dr. Seuss.
 Horton (Horton entend un qui ! au Québec ou Dr Seuss' Horton Hears a Who! en version originale) est un film d'animation américain basé sur le livre Horton Hears a Who! et sorti en 2008.

Homonymie
Patronyme anglais
Homonymie de localités
Homonymie de prénom